Bazilika svatého Mikuláše může znamenat:

 Bazilika svatého Mikuláše (Bari) – významný poutní chrám v italském městě Bari,
 Bazilika svatého Mikuláše (Trnava) – kostel v Trnavě, basilica minor, která je označována jako dóm, přestože není katedrálou.